Нудельма́н — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Нудельман Авраам Аронович (1924—2004) — молдавський радянський археолог та історик, нумізмат.
 Нудельман Володимир Ілліч — академік Української академії архітектури, м. Київ
 Леа Нудельман (* 1955) — українська радянська й ізраїльська шахістка.
 Нудельман Михайло (1938 — 2019) — ізраїльський політичний та державний діяч.
 Нудельман Рафаїл (1931 — 2017) — російський письменник, літературний критик і публіцист, редактор, перекладач.
 Нудельман Флора (1923 — 1986) — солістка аргентинського фортепіано.